El término Gauge puede referirse a:  

 La teoría de campo de gauge.
 Una partícula bosónica de gauge.
 Un campo gauge de Yang-Mills.
 Clase Gauge
 Gauge, actriz porno estadounidense.